D119 peut faire référence à :
 HMS Delight (D119), un destroyer de la Royal Navy ;
 Route départementale 119, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.